Beinigkehmen ist der Name zweier ostpreußischer Orte in der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Beinigkehmen, 1938 bis 1946 Beinicken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Dolgoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk
 Beinigkehmen, 1938 bis 1946 Beiningen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, ab 1946: Stschastliwoje, jetzt: Lunino (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman